El torneig Comte de Godó 2010, també conegut com a Barcelona Open Banco Sabadell 2010, és una competició tennística que es juga sobre terra batuda i que pertany a les sèries 500 de l'ATP. És la 58a edició del torneig es va celebrar 15 i el 22 d'abril del 2010 en el Reial Club de Tennis Barcelona a Barcelona, Catalunya.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Enllaços externs 

 Web oficial 
 Quadre individual masculí 
 Quadre doble masculí 

2010
ATP World Tour 2010
Competicions esportives del 2010 a Catalunya